Sucia kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sucia (ö), 
 Sucia (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar